Gymnochiromyia är ett släkte av tvåvingar. Gymnochiromyia ingår i familjen gulflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gulflugor
Gymnochiromyia